Kačer est un toponyme qui peut désigner :
le Kačer, une rivière de Serbie ;
Kačer, une région de Serbie ;
Kačer, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville d'Užice, district de Zlatibor.

Homonymie de toponyme